Comitaatshuis (Nitra)
 Comitaatshuis (Komárno)
 Comitaatshuis (Levoča)
 Comitaatshuis (Liptovský Mikuláš)
 Comitaatshuis (Košice)
 Comitaatshuis (Trenčín)
 Comitaatshuis (Púchov)